Тагер Александр Семёнович:
 Тагер, Александр Семёнович (1888—1939) — российский и советский юрист.
 Тагер, Александр Семёнович (1926—1996) — советский и российский учёный в области радиотехники и физики полупроводников, лауреат Ленинской премии (1978).